A Formula König egy már megszűnt együléses autóverseny-sorozat volt 1988 és 2004 között. Az első bajnokságot a hétszeres Formula–1-es világbajnok, Michael Schumacher nyerte.

Bajnokok

Versenysorozatok
Autóversenyzés Németországban